Constance de France est le nom de deux princesses françaises des XIe et XIIe siècles :
Constance de France (1078-1125), fille du roi Philippe , épouse d'Hugues  de Champagne, puis de Bohémond  d'Antioche.
Constance de France (1128-1176), fille du roi Louis VI le Gros, épouse (1) d'Eustache de Blois, comte de Boulogne, fils d'Étienne de Blois, roi d'Angleterre et héritier du trône d'Angleterre, puis (2) du comte Raymond V de Toulouse.

Constance de France peut aussi désigner deux reines de France ayant porté le prénom Constance :
 Constance d'Arles (morte en 1032), troisième épouse de Robert II le Pieux, roi de France (996-1031)
 Constance de Castille (morte en 1160), seconde épouse de Louis VII, roi de France (1137-1180)

Homonymie capétienne